Limbus – pojęcie z zakresu teologii
 Limbus – w geodezji, koło poziome
 limbus – struktura anatomiczna roztoczy
 Wydawnictwo Limbus – polskie wydawnictwo z siedzibą w Bydgoszczy

Przypisy